Die Estoril Ladies Open 1990 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Oeiras. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 1990. Das Turnier fand vom 16. bis 22. Juli 1990 statt.

Im Einzel gewann Federica Bonsignori gegen Laura Garrone mit 2:6, 6:3 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Sandra Cecchini / Patricia Tarabini mit 1:6, 6:2 und 6:3 gegen Carin Bakkum / Nicole Jagerman.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Oeiras